Wichelhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wichelhaus (* 1941), deutsche Kunsttherapeutin und Sachbuch-Autorin
 Benjamin Friedrich Wichelhaus (1801–1886) Teilhaber des Bankhauses „J. Wichelhaus P. Sohn“ in Elberfeld  ⚭ Emilie Elisabeth de Weerth (1810–1847), Tochter von Peter de Weerth (1767–1865) deutscher Kaufmann und Großgrundbesitzer
 Ernst Robert Wichelhaus (1836–1886), Teilhaber des Bankhauses „J. Wichelhaus P. Sohn“ in Elberfeld, Sohn des Benjamin Friedrich Wichelhaus (1801–1886)
 Ernst Wichelhaus, deutscher Politiker und Landrat von Breslau
 Franz Wichelhaus (1924–1993), deutscher Fußballspieler
 Hans Wichelhaus (1918–2004), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Wichelhaus (1842–1927), deutscher Chemiker
 Johannes Wichelhaus (1819–1858), deutscher Professor für Theologie in Halle a. d. Saale
 Manfred Wichelhaus (* 1931), deutscher evangelischer Religionspädagoge

Siehe auch:
 Wichelhausen